Колонија Мигел Идалго има више значења:

 Колонија Мигел Идалго (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Тланалапа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Мигел Идалго, Ла Каденита (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Темиско), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Мигел Идалго, Лос Куартос (Јаутепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Мигел Идалго (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Мигел Идалго, Ел Саусиљо (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику